F91 peut faire référence à :

Cinéma 
 Mobile Suit Gundam F91, film d'animation japonais de Yoshiyuki Tomino sorti en 1991.

Domaine militaire 
 HMS Kipling (F91), un destroyer de la Royal Navy.

Informatique 
 Fonction 91 de McCarthy, une fonction récursive définie par John McCarthy.

Jeux vidéo 
 Kidō Senshi Gundam F91: Formula Wars 0122, un jeu vidéo du type shoot them up sorti sur Super Nintendo.

Médecine 
 Trouble des conduites, d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
 F91 Dudelange, un club de football luxembourgeois ;
 F91 Dudelange (féminines), un club de football féminin luxembourgeois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres